

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Heinb“ beginnt.

Heinb 



Heinba 
 Heinbach, Johann Daniel (1694–1764), deutscher Feuerwerker, Zeichner und Kartograf
 Heinbach, Jutta (* 1972), deutsche Fußballspielerin

Heinbe 
 Heinbecker, Paul (* 1941), kanadischer Diplomat
 Heinberg, Richard (* 1950), US-amerikanischer Journalist, Autor, Musiker und Illustrator

Heinbo 
 Heinbokel, Annette (* 1948), deutsche promovierte Diplom-Pädagogin